27-й чемпионат Европы по художественной гимнастике состоялся в Минске (Белоруссия). Он проходил с 25 по 29 мая 2011 года. Комплекты медалей были разыграны в командном первенстве, отдельных видах (мяч, обруч, лента, булавы), а также в групповых упражнениях среди юниоров. В командном зачёте первенствовала сборная России, на втором месте — Белоруссия, на третьем — Украина.

Медалисты

Результаты

Командное первенство

Обруч 
Финал состоялся в воскресенье, 29 мая 2011 года, в 13:30 по местному времени.

Мяч 
Финал состоялся в воскресенье, 29 мая 2011 года, в 14:02 по местному времени.

Булавы 
Финал состоялся в воскресенье, 29 мая 2011 года, в 14:34 по местному времени.

Лента 
Финал состоялся в воскресенье, 29 мая 2011 года, в 15:06 по местному времени.

Юниоры

Групповое многоборье

5 скакалок 
Финал состоялся в воскресенье, 29 мая 2011 года, в 11:00 по местному времени.

Примечания

Ссылки 
 
 

Спорт в Белоруссии в 2011 году
Чемпионаты Европы по художественной гимнастике
Международные спортивные соревнования в Минске
Май 2011 года
Художественная гимнастика